Taro Daniel era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Alexander Ritschard ha sconfitto Henri Laaksonen che si è ritirato sul punteggio di 7-5, 6-5.

Teste di serie 

  Grégoire Barrère (quarti di finale)
  Jelle Sels (quarti di finale)
  Dennis Novak (primo turno)
  Alexander Ritschard (campione)

  Henri Laaksonen (finale) 
  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Jonáš Forejtek (quarti di finale) 
  Oleksii Krutykh (primo turno)

Qualificati 

  Julian Lenz (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Matteo Martineau (semifinale)

  Jeremy Jahn (primo turno) 
  Andrew Paulson (secondo turno) 
  Ergi Kirkin (primo turno)

Wildcard 

  Nicola Kuhn (secondo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Marko Topo (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hamburg Challenger 2022